El nombre Antonio Molina puede referirse a:

 Antonio Molina de Hoces, (1928–1992), cantante español;
 Antonio Molina Canet (1991-), ciclista español;
 Antonio Molina Rosito (1926-2012), botánico hondureño;
 Antonio J. Molina (1894-1980), compositor filipino;
 Antonio de Molina Herrera (1560-h.1612/19), escritor ascético español.